Ha habido diferentes sitios de Rodas en la historia:

 Sitio de Rodas (305 a.C.) episodio de las Guerras de los diádocos.
 Sitio de Rodas (1306)
 Sitio de Rodas (1444), intento fallido de los mamelucos de Sayf al Din Jaqjaq para expulsar a los Caballeros Hospitalarios de la isla.
 Sitio de Rodas (1480), entre el Imperio Otomano contra los Caballeros Hospitalarios.
 Sitio de Rodas (1522), entre el Imperio Otomano contra los Caballeros Hospitalarios.
 Sitio de Rodas (1912)

Otros 
 Batalla de Rodas en el 44 aC, durante la guerra civil en Roma después del asesinato de César.
 Obsidionis Rhodiæ urbis descriptio